81-й выпуск Бретань Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам французского региона Бретань. Состоялась 28 августа 2017 года в рамках Мирового тура UCI 2017.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Спорт во Франции в 2017 году
Август 2017 года